Список событий в авиации в 2015 году.

События 

 15 января — начало эксплуатации Airbus A350 XWB.
 7 мая — первый полёт Ан-178.
 30 сентября — начало операции ВКС РФ в Сирии.

 25 декабря — первый полёт российского двухместного спортивно-пилотажного и учебно-тренировочного самолёта СР-10.

Катастрофы 
 17 января — при выполнении захода на посадку потерпел катастрофу самолёт Ан-26 сирийских ВВС. Погибли все находящиеся на борту 37 человек (по другим данным, 35 погибших).
 20 января — катастрофа самолёта Ан-2 компании «Казахмыс» в Шуском районе Жамбылской области Казахстана. На борту находились четверо сотрудников компании «Казахмыс» и трое членов экипажа. Погибли все члены экипажа и трое пассажиров.
 26 января — истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon, принадлежащий греческим ВВС, разбился на ВПП авиабазы  в городе Альбасете, Испания. 11 человек погибли, в том числе 9 человек на земле.
 4 февраля — на Тайване недалеко от столицы Тайбэй потерпел крушение самолёт ATR 72-600 авиакомпании TransAsia. Из 58 находившихся на борту 43 человека погибли, 15 пострадали
 9 марта — катастрофа двух вертолётов в провинции Ла-Риоха (Аргентина).
 10 марта — авиационная катастрофа вертолёта Sikorsky UH-60 Black Hawk Национальной гвардии сухопутных войск США, произошедшая в штате Флорида. Все 11 американских военнослужащих погибли.
 14 марта — катастрофа вертолёта Ми-171 в Сербии.
 24 марта — на юге Франции разбился пассажирский самолёт A320. Погибли все 150 человек.
 30 июня — самолёт Lockheed C-130 Hercules индонезийской армии разбился сразу после взлёта с  близ города Медан в провинции Северная Суматра (Индонезия). На борту находился 121 человек: 12 членов экипажа и 109 пассажиров (в основном военные и их семьи). Из находившихся на борту самолёта никто не выжил. Также погибло 22 человека на земле.
 6 июля
 Бомбардировщик Су-24М разбился в Хабаровском крае. Оба пилота погибли.
 Штурмовик Су-25 ВВС Ирака случайно сбросил бомбу на жилой квартал Багдада. Погибли 12 человек.
 7 июля — в небе неподалёку от Чарльстона (США) столкнулись истребитель F-16 и частный самолёт Cessna 150. Пилот истребителя катапультировался, два пилота Cessna погибли.
 31 октября — в результате теракта самолёт Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» разбился в Египте над Синайским полуостровом. Все 224 человека, находившихся на борту, погибли.

См. также

Примечания